Алексе́й Серге́евич Петро́в:
 Петров, Алексей Сергеевич (1938—1996) — советский и российский учёный.
 Петров, Алексей Сергеевич (род. 1939) — Герой Социалистического Труда.
 Петров, Алексей Сергеевич (род. 1982) — российский пианист.
 Петров, Алексей Сергеевич (род. 1987) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Петров, Алексей Сергеевич (род. 1994) — российский биатлонист.